Cedrense – abitanti di Cedro (Ceará)
Cedrense – abitanti di Cedro (Pernambuco)
Cedrense – abitanti di Cedro de São João
Cedrense – abitanti di Cedro do Abaeté
Cedrense – abitanti di São José do Cedro